Bodláková může být ulice:
 Bodláková (Hoštka)
 Bodláková (Praha)
 Bodláková (Šestajovice)
 Bodláková (Teplice)

Ulice s podobným názvem Bodlákova:
 Bodlákova (Brno)

Související
 Bodlák – rod ostnatých rostlin
 Babočka bodláková – denní motýl
 Bodlák (příjmení)